Japurá ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Japurá (Amazonas), Bundesstaat Amazonas
 Japurá (Paraná), Bundesstaat Paraná 

Japurá bezeichnet zudem:

 Rio Japurá, Nebenfluss des Amazonas